

Pessoas
Alfred Jarry - um patafísico, poeta, romancista e dramaturgo francês

Outros
Jarry (Metro de Montreal) - uma estação da Linha Laranja do Metro de Montreal

Desambiguação